Евгений Сергеевич Котов:: Котов, Евгений Сергеевич (1923/1922 — ?) — советский футболист.
 Котов, Евгений Сергеевич (1935—2018) — советский организатор кинопроизводства, сценарист, режиссёр.